Céret peut désigner :

Toponymie 
 Céret : une commune et sous-préfecture française du département des Pyrénées-Orientales

Hydronymie 
 Céret : une rivière française du département du Tarn

Histoire 
 Conférence de Céret : une conférence de 1660 postérieure au Traité des Pyrénées entre l'Espagne et la France, destinée à établir les limites de chacun des deux pays

Divers 
 Céret de toros : une féria du mois de juillet à Céret
 Céret sportif : un club de rugby à XV français de Céret